Domobranska vojašnica je lahko:
 Domobranska vojašnica, Celje
 Domobranska vojašnica, Ljubljana
 Domobranska vojašnica, Maribor
 Domobranska vojašnica, Tolmin
 Domobranska vojašnica, Trst